Routine – meccanismo abitudinario di uomini e animali

 Routine – funzione informatica
 Routine – atto linguistico
 Routine – singolo di Jack Harlow del 2017
 Routine – EP di Shiva del 2020